Джордж Блумента́ль () — англоязычные имя и фамилия. Известные носители:
 Блументаль, Джордж (1858—1941) — американский банкир и филантроп германского происхождения.
  (род. 1945) — американский астрофизик.